2-й чемпионат Европы по конькобежному спорту среди женщин прошёл 31 января — 1 февраля 1971 года на катке стадиона «Петровский» в Ленинграде (СССР). Чемпионкой Европы во второй раз подряд стала Нина Статкевич.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

Ссылки 
 Eng, Trond. All Time International Championships: Complete Results, 1889—2002. Askim, Noorwegen: WSSSA Skøytenytt, 2002.

 

1971
1971 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в СССР
Январь 1971 года
Февраль 1971 года
Чемпионаты Европы в 1971 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Спорт в России в 1971 году
Чемпионаты Европы в СССР
1971 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты Европы в России